Darreh Chīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Darreh Chīn (ort i Iran), Lorestan, 
 Darreh-ye Chīn, dal, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar